Maoz ist der Familienname folgender Personen:

 Benyamin Maoz (1929–2014), israelischer Psychiater und Psychotherapeut
 Gideon Maoz (* 1987), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Moshe Ma'oz (* 1935), israelischer Historiker und Hochschullehrer
 Samuel Maoz (* um 1962), israelischer Filmregisseur
 Zeev Maoz (* 1951), US-amerikanischer Politikwissenschaftler